Ре́бекка Тула́н (; 29 апреля 1959, Сан-Антонио, Техас, США) — американская актриса. Наиболее известна ролью Тины Малдер из телесериала «Секретные материалы» (1995—2000).

У Ребекки есть сын.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки